Església de Sant Bartomeu (Ferreries), església del poble de Ferreries, Menorca
 Església de Sant Bartomeu (Montuïri), parròquia de la vila de Montuïri (Mallorca)
 Església de Sant Bartomeu d'Atzeneta del Maestrat, església d'estil barroc (Alt Maestrat)
 Església de Sant Bartomeu (Múrcia), parròquia del centre històric de Múrcia
 Església de Sant Bartomeu (Xàbia), església de Xàbia (Marina Alta)
 Sant Bartomeu de Bajande, església de Bajande, al municipi d'Estavar (Alta Cerdanya, França)
 Sant Bartomeu de la Baronia de Sant Oïsme, església romànica a la Baronia de Sant Oïsme al municipi de Camarasa (Noguera)
 Església de Sant Bartomeu de Benicarló, temple catòlic d'estil barroc (Baix Maestrat)
 Sant Bartomeu de Burg, església parroquial del poble de Burg (Farrera, Pallars Sobirà)
 Sant Bartomeu de Cabanyes, església prop de la població d'Òrrius (Maresme)
 Sant Bartomeu de Covildases, església sufragània de la parròquia del municipi de Vidrà (Osona)
 Sant Bartomeu d'Erta, església del poble d'Erta (Pont de Suert, Alta Ribagorça)
 Sant Bartomeu de la Ginebrosa, església al municipi de la Ginebrosa (Baix Aragó)
 Església de Sant Bartomeu de la Jana, església d'estil renaixentista al municipi de la Jana (Baix Maestrat) 
 Sant Bartomeu de Pincaró, església del veïnat de Pincaró (municipi d'Albanyà, Alt Empordà)
 Església de Sant Bartomeu (Riba-roja d'Ebre)
 Sant Bartomeu i Santa Tecla, església parroquial de Sitges del segle XVII
 Església de Sant Bartomeu de Torreblanca, església d'estil barroc a la població de Torreblanca (La Plana Alta)
 Sant Bartomeu de Vilamitjana, capella romànica de l'antic terme de Vilamitjana (Pallars Jussà) 
 Sant Bartomeu de Seguer
 Església de Sant Bartomeu en Marne, Itàlia
 Col·legiata de Sant Bartomeu, Lieja (Bèlgica)
 Església de Sant Bartomeu, a Estanyol (Bescanó)